Міста Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі:

В